{|align=right
|

La Avenida 25 de Mayo es la principal arteria de la Ciudad de Formosa, en Formosa, Argentina. Es la calle n.º 57 del microcentro.

Historia 
La arteria nace en 1879, año en que se funda la Ciudad de Formosa.

En ese entonces era llamada ‘’”Calle Principal”’’, debido a que allí se concentraban las principales tiendas y negocios.

Los principales edificios públicos y administrativos y las casas comerciales también comenzaron a situarse en la Avenida debido a su cercanía del puerto, aunque en un radio que comprendía no más de veinticinco manzanas, convirtiéndose la actual avenida 25 de mayo en el eje de las actividades. Incluso la vida social y pública que se cumplía en las plazas de toda ciudad, se desarrollaba aquí en terrenos que luego ocuparía la estación del ferrocarril y sus playas de maniobras.

Años más tarde, en 1903, la Junta Vecinal decide ensanchar dicha calle y convertirla en Avenida: el resultado fueron dos calzadas separadas por bulevares o canteros centrales.

Pero el pavimento llegaría recién en 1930.

Recorrido 
La Avenida inicia en donde inicia la Ciudad: la Avenida Costanera Vuelta Fermoza; y se extiende por 8 cuadras al oeste hasta llegar a la Plaza San Martín. Allí se ve “interrumpida”, pero continúa su trazado 200 m después.

Finaliza con su llegada a la Avenida Pantaleón Gómez, y tras su paso por otras 7 cuadras.

Lugares emblemáticos 
 Casa de la Artesanía
 Hotel Internacional de Turismo
 Ministerio de Cultura y Educación
 Museo Histórico Regional Juan Pablo Duffard.
 Casa Central del Banco Formosa
 Paseo Bibolini: primera despensa de la Ciudad y primer negocio en poseer un cartel luminoso.
 Escuela N°2 "Domingo Faustino Sarmiento". Segunda Escuela de la Ciudad de Formosa que comenzó a funcionar en 1896.
 Iglesia Catedral
 Cine – Teatro Italia
 Penal U10
 Hotel San Martín
 Escuela Evangélica Privada "Juan Enrique Dring" (E.E.P J.E.D)
 Instituto Santa Isabel (ISI)
 Banco de la Nación Argentina
 Torre del Litoral
 Plaza San Martín
 Colegio Nacional Gobernador Juan J. Silva
 Hotel del Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional
 Cementerio Virgen del Carmen.
 Escuela N.º 124 "Luis Jorge Fontana".

Véase también 
 Ciudad de Formosa
 Avenida 9 de Julio (Formosa)

Referencias 

Calles de Formosa